Il doppio del torneo di tennis Tampere Open 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Donald Johnson e Francisco Montana che hanno battuto in finale Ola Kristiansson e Mårten Renström 7-5, 7-6.

Teste di serie 

 Donald Johnson /  Francisco Montana (Campioni)
 Ola Kristiansson /  Mårten Renström (finale)

 Brett Hansen-Dent /  T. J. Middleton (primo turno)
 Daniel Orsanic /  Laurence Tieleman (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tampere Open 1996